Скок мотком у мушкој конкуренцији, био је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 13. и 15. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 неће бранити Иван Ухов из Русије, због сусапензије руских атлетичара са Летњих олимпијских играра 2016.

Земље учеснице 
Учествовала су 32. скакача мотком из 17 земаља.

  1
  1
  2
  1
  3
  1
  3
  2
  3
  3
  3
  1
  1
  3
  1
  2
  1

Систем такмичења 
Такмичења у овој дисциплини су одржана у два нивоадва нивоа:квалификације и финале. Први ниво су квалификације у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар са три могућа скока на свакој висини покушати да је прескочи и постигне задату норму. Такмичари који су прескочили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара (број учесника у финалу) прескочико норму онда ће се та разлика попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) ће бити елиминисани. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара у скоку мотком 2016. године пре почетка такмичења (13. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи у скоку мотком.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 

Такмичари су били подељени у две групе по 16. Квалификациона норма за улазак у финале изнзносила је 5,75 м. Норму није испунило ниједан такмичар (КВ) па су се свих 12 пласирали на основу постигнутог рекултата (кв).,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Финале
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма